Wicken – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Wicken – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)